Brosche steht für:

 Anstecknadel, siehe Brosche
 (3144) Brosche, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Brosche ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Brosche (* 1939), österreichischer Musikwissenschafter und Bibliothekar 
 Heidemarie Brosche (* 1955), deutsche Schriftstellerin
 Karl Brosche (1813–1866), österreichisch-böhmischer Kaufmann, Fabrikant und Politiker
 Peter Brosche (* 1936), deutscher Astronom
 Richard Brosche (1884–1965), deutsch-böhmischer Architekt